Кубок виклику Азії 2011 () — спортивне змагання з хокею із шайбою, 4-й розіграш Кубку виклику Азії, що проводиться під егідою Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Турнір відбувався з 25 по 30 квітня 2011 року у м. Ель-Кувейт, Кувейт. 

Збірна Гонконгу виграла золоті медалі, перемігши у всіх 5 матчах групи. Для Гонконгу ця медаль стала першою золотою медаллю за всю історію проведення Кубків виклику Азії.

Вперше Кубок виклику Азії проводився у Кувейті.

Учасники

Таблиця

Результати 
Час початку матчів місцевий (UTC+2)

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Кінг Чі Хо
Найкращий захисник:  Неімван Лікіт 
Найкращий нападник:  Juma Al Dhaheri
Найцінніший гравець:  Джаспер Танг
Найкращий тренер:  Дон Янг

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

2011 у хокеї з шайбою
Хокей у Кувейті
Азійський Кубок Виклику з хокею із шайбою